Михаил Орионович Катанаев — российский математик, доктор физико-математических наук.

Родился 07.02.1954.

Окончил факультет теоретической и экспериментальной физики Московского инженерно-физического института (1978, кафедра теоретической ядерной физики).

Работает в Математическом институте им. Стеклова РАН. Там же защитил диссертации:
 Теория динамического кручения и калибровочные поля для группы Пуанкаре : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.04.02. — Москва, 1985. — 118 с.
 Кручение Римана-Картана в моделях теории поля : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.01.03. — Москва, 1994. — 211 с. : ил.

Должность в настоящее время — ведущий научный сотрудник.

Научные достижения 
 предложил интегрируемую модель гравитации с кручением в двумерном пространстве-времени (совместно с И. В. Воловичем).
 развил метод конформных блоков построения глобальных решений в гравитации для произвольных двумерных метрик, допускающих одно векторное поле Киллинга.
 выдвинул геометрическую теорию дефектов (дислокаций и дисклинаций) в упругой среде (совместно с И. В. Воловичем). Показал, что среда с дефектами соответствует многообразию Римана-Картана. При этом тензоры кручения и кривизны интерпретируются соответственно как поверхностные плотности векторов Бюргерса и Франка.
 дал полную классификацию глобальных решений вакуумных уравнений Эйнштейна с космологической постоянной в предположении, что четырехмерное пространство-время представляет собой произведение двух поверхностей, и метрика имеет блочно диагональный вид (совместно с Т. Клёшем и В. Куммером). Построенные псевдоримановы многообразия включают решения, описывающие черные дыры, кротовые норы, космические струны, доменные стенки сингулярностей кривизны.

Публикации 
Полный список публикаций http://www.mi.ras.ru/index.php?c=pubs&id=17481&l=0 

Автор книги:

Источники 
 http://www.mathnet.ru/person17481